Гандон — французьке прізвище німецького походження (від ). З 1890 року у Франції народилося майже 6 тисяч носіїв цього прізвища. Також є топонімом у колишній французькій колонії Сенегал.

Персоналії 
  () (1812—1864) — французький письменник і журналіст.
 Гастон Гандон (? — 1941) — французький дизайнер, батько П'єра Гандона.
  () (1743—1823) — один із найвідоміших архітекторів Дубліна.
 Ів Гандон () (1899—1975) — французький письменник-фантаст.
 П'єр Гандон () (1899—1990) — французький художник-ілюстратор, розробник і гравер поштових марок.

Топоніми 

Гандон — село в Сенегалі, центр однойменної сільської громади.

Інше 

 Нецензурна назва презерватива
 Нецензурна й образлива назва поганої людини

Примітки